Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1962 година e 13-и пореден.

Започва на 20 май 1962 г. и завършва на 29 декември.

Съдържа в календара 9 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони